Matthieu Chiniac de La Bastide (1739-1802) : écrivain français;
 Pierre Chiniac de La Bastide (1741-1811) : magistrat français, frère du précédent.